De UEFA Intertoto Cup wordt vaak afgekort tot Intertoto Cup of Intertoto, IC, UIC of UI. Het is sinds 1995 een kans voor clubs die zich via hun nationale competitie niet hebben geplaatst voor de UEFA Cup of Champions League om zich alsnog te plaatsen voor de UEFA Cup.

Eerste ronde (19-20 en 26-27 juni)

|}

Tweede ronde (3-4 en 10-11 juli)

|}

Derde ronde (17-18 en 24 juli)

|}

Halve finales (28 juli en 4 augustus)

|}
^gespeeld op 3 augustus

Finales (10 en 24 augustus)
Winnaars geplaatst voor de UEFA Cup 2004/05.

|}

Statistieken

Scheidsrechters

Intertoto Cup
Europacupvoetbal 2004/05